Endesa je akronymem pro Empresa Nacional de Electricidad S.A. Toto jméno užívají ve světě dvě společnosti:
 Endesa (Španělsko) 
 Endesa (Chile) – pobočka Enersisu, jeho latinskoamerické investiční větve